Hemispheres — шостий студійний альбом канадського рок-гурту Rush, виданий в 1978 році.

Список композицій

Учасники запису 
Rush
 Гедді Лі — вокал, бас-гітара, синтезатори
 Алекс Лайфсон — гітара, синтезатори
 Ніл Пірт — ударні

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Rush